Veckoski kan syfta på:

Norrveckoski – en by i den före detta kommunen Borgå landskommun
Söderveckoski – en by i Finland